Lista över Sveriges 2 920 småorter år 2010 finns uppdelad i följande artiklar:

 A - C
 D - G
 H - J
 K - L
 M - N
 O - R
 S
 T - V
 X - Ö

Se även 
 Lista över småorter i Sverige 2000
 Lista över småorter i Sverige 2005
 Lista över småorter i Sverige efter län
 Lista över Sveriges tätorter

Externa länkar 
 Småorter hos SCB 2010

Småorter 2010